Plasnitsa (en macédonien Пласница) est un village de l'ouest de la Macédoine du Nord, chef-lieu de la municipalité de Plasnitsa. Le village comptait 2288 habitants en 2002.

Démographie 
Lors du recensement de 2002, le village comptait :
 Turcs : 2 250
 Albanais : 7
 Macédoniens : 2
 Autres : 29

Voir aussi 
 Plasnitsa

Références 

Village dans la commune de Plasnica